MIG, MiG eller Mig har flere betydninger:
 det meget almindelige danske ord mig
 MIG - engelsk forkortelse af Metal Inert Gas - se MIG-svejsning.
 MiG - forkortelse af Mikojan-Gurevitj nu Mikojan militærflydesignbureau for en masse kendte russiske fly - fx Mikojan-Gurevitj MiG-21.